Lutzelburg ou Lützelburg peut faire référence à :

Allemagne
Lützelburg, village et quartier de la commune de Gablingen en Bavière.
Lützelburg, un nom de lieu de la ville de Kempten en Bavière.
Lützelburg, Château en ruines à Marbourg en Hesse.

France
Lützelburg, nom allemand de la commune de Lutzelbourg en Moselle
Lützelburg, nom allemand du Château de Lutzelbourg en Moselle
Lützelburg, nom allemand du Château de Lutzelbourg en Alsace

Homonymie de toponyme